Het Keelgat was een opening in de Vestingwerken van Venlo.

Het ging hierbij om een zogeheten poterne. Op de lage loswal, destijds 't Bat geheten, lag ter versterking van de Maaswal een dubbele couvre-face. Deze diende ter bescherming van de monding van de haven aan de noordzijde van het eiland De Weerd, dat later een schiereiland werd. Aan de hoger gelegen stadsmuur lagen verder de Schrixeltoren en de Schipperstoren ter verdere verdediging.

Het Keelgat diende na de Middeleeuwen voor schippers die aan 't Bat aanlegden om de stad te betreden. Via het straatje Bij de Wijnkoper kon men het Maasschriksel bereiken.

Vestingwerk van Venlo
Poort in Venlo